Cocal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cocal (ort i Brasilien, Piauí, Cocal), 
 Cocal (ort i Brasilien, Santa Catarina), Cocal do Sul, 
 Cocal (kommun), Piauí,

Mexiko 

 Cocal, Mexiko, ort, Veracruz, Cosoleacaque, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar